A150 (Engeland) - een wegnummer voorheen toegewezen aan de verbinding tussen Wisbech en Long Sutton
 A150 (Frankrijk) - een snelweg in Frankrijk nabij Rouaan
 A-150 slagschip ontwerp - een nooit gerealiseerd ontwerp voor een klasse van japanse slagschepen met de bijnaam "Super Yamato klasse"